Клепиково — название населённых пунктов в России:
 Клепиково — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Клепиково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Клепиково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Клепиково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Клепиково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Клепиково — село в Ишимском районе Тюменской области.
 Клепиково — деревня в Любимском районе Ярославской области.